Rheinufertunnel bezeichnet:

 Rheinufertunnel (Düsseldorf), einen Straßentunnel in Düsseldorf
 Rheinufertunnel (Köln), einen Straßentunnel in Köln